Джон Сэвидж (; род. 25 августа 1949) — американский актёр, известен своими ролями в фильмах «Охотник на оленей» (1978), «Луковое поле» (1979), «Волосы» (1979), «Сальвадор» (1986).

Биография 

Родился в Нью-Йорке в семье страхового агента.

В 14 лет впервые сыграл в театре. Два года учился в Американской академии драматического искусства. В 1973 году переехал в Калифорнию.

Его наиболее известные роли в фильмах «Охотник на оленей» (1978) Майкла Чимино, «Луковое поле» (1979) Гарольда Беккера, «Волосы» (1979) Милоша Формана, «Сальвадор» (1986) Оливера Стоуна.

В 1988 году уехал в ЮАР, где участвовал в движении против апартеида. В 1994 году вернулся в США, продолжив сниматься в кино.

Сыграл в фильмах Спайка Ли «Делай как надо!» (1989) и «Кровавое лето Сэма» (1999), был помощником режиссёра на съёмках фильма «Малкольм Икс» (1992).

Фильмография

Примечания

Ссылки